2 miejscowości w Polsce: 
 Bliżyce – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa 
 Bliżyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki